Pandokrátor kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Óros Pantokrátoros, berg, Joniska öarna, Nomós Kerkýras, 
 Pantokrátor (berg), Joniska öarna, Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar